USS Lapon je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Lapon (SS-260) 
 USS Lapon (SSN-661)

Lapon